Верхови́нная ву́лиця — улица в Святошинском районе города Киева, местность Святошино. Пролегает от Святошинской улицы до конца застройки. Возникла на границе XIX — XX века. Имела название Петропавловская. Современное название — с 1955 года.

Примыкают улицы Анатолия Петрицкого, Ивана Крамского, Фёдора Кричевского, Кольцевая дорога и Живописная улица. Между улицей Фёдора Кричевского и Кольцевой дорогой имеется перерыв в пролегании улицы (образовался в 1980-е годы в связи с частичной сменой застройки).

Учреждения 
 № 17 — детский сад № 601;
 № 69 — Киевская городская онкологическая больница;

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 

 Троллейбус Тр 7, 7к (по просп. Победы), 39 (по Окружной дороге), 41 (по Святошинской улице)
 Автобусы 23, 56 (по Окружной дороге)
 Станция метро «Святошин»
 Станция метро «Житомирская»
 Станция метро «Академгородок»
 Ж.д. станция Святошино

Источники

Внешние ссылки 
 Верховинная улица  на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 

Улицы Киева